Саббат — многозначный термин:

 Анна Саббат (1924—2015) — польская активистка, общественно-политический деятель. Супруга Казимежа Саббата.
 Саббат, Казимеж (1913—1989) — польский политический и государственный деятель, премьер-министр правительства Польши в изгнании (1976—1986) и Президент Польши (в изгнании, 1986—1989).
 Блэк Саббат — британская рок-группа, оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего, хеви-метал.
 Саббат — восемь праздников Колеса Года неоязыческого культа Викка.

См. также 
 Шабат